Cook Memorial Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cook Memorial Library (Illinois), NRHP-Nr. 01000867
 Cook Memorial Library (Iowa), NRHP-Nr. 83004745
 Cook Memorial Library (New Hampshire), NRHP-Nr. 80000269